gwiazda betlejemska – gatunek rośliny z rodzaju wilczomlecz, odmiana doniczkowa jest świąteczną ozdobą
 Gwiazda Betlejemska (chrześcijaństwo)